O Desafio Internacional de Tênis de 1923 foi a 18ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Por conta das sucessivas desistências de vários times nos anos anteriores e com a entrada dos times da Irlanda e da Suíça, pela primeira vez o torneio passa a ter duas Zonas, a Zona Americana e a Zona Europeia. Apesar dos nomes, pela Zona Americana apenas o Canadá estava no continente; já a Argentina disputou o torneio pela Zona Europeia. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no West Side Tennis Club, em Nova Iorque, contra o vencedor da disputa interzonas.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzona

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1923
1923 no desporto